Пани:

 ПАНИ — межрегиональная общественная организация Петровская академия наук и искусств.
 Пани, Жак (род. 1946) — французский легкоатлет, прыгун в длину.
 Пани, Марио (1911—1993) — мексиканский архитектор, специалист по городскому планированию.
 Пани Броня (1924—2004) — российский художник, актриса.